Bernard Lietaer (1942-2019) – economista belga
 Eliot Lietaer (1990) – ciclista su strada belga 
 Noël Liétaer (1908-1941) – calciatore francese